Je me voyais déjà en haut de l'affiche peut désigner :
 Les paroles de Je m'voyais déjà, chanson de Charles Aznavour sortie en 1961 ;
 Je me voyais déjà en haut de l'affiche (You Gotta Lose That Job), septième épisode de la saison 3 d’Hannah Montana diffusé en 2009.

Voir aussi 
  et